Thomas Hill (acteur), Amerikaans acteur
 Thomas Hill (atleet), Amerikaans atleet
 Thomas Hill (kunstschilder), Amerikaans kunstschilder